__NINCSTARTALOMJEGYZÉK__

 Vulkán, más néven tűzhányó, geológiai képződmény
 Vulcanus isten a római mitológiában

Települések 
 Vulkán () város Hunyad megyében, Romániában
 Vulcan falu Fehér megyében, Romániában
 Szászvolkány () község Brassó megyében, Romániában
 Volkány () falu Maros megyében, Romániában
 Vulcan település Alberta tartományban, Kanadában
 Vulcan település Colorado államban, az Egyesült Államokban
 Vulcan település Michigan államban, az Egyesült Államokban
 Vulcan település Missouri államban, az Egyesült Államokban
 Vulcan település Nyugat-Virginia államban, az Egyesült Államokban

Földrajzi nevek 
 Vulkán-hegység Romániában
 Vulcan, egy vulkán neve Pápua Új-Guineában
 Vulcano, Olaszországhoz tartozó sziget a Tirrén-tengerben

Kitalált helyek
 Vulcan, kitalált bolygó a Star Trek sorozatban

Személynevek 
 Vulkán keresztnév
 Iosif Vulcan román író, szerkesztő

Egyéb 
 Avro Vulcan, brit stratégiai bombázó
 Vulcan, amerikai fejlesztés alatt álló hordozórakéta